Hirvlax kan syfta på:

 Hirvlax, Nykarleby – en by i Munsala i Nykarleby stad
 Hirvlax, Bjärnå kommun – en by i Bjärnå kommun, Egentliga Finland, fi.: Hirvilahti